Нож — может означать:
 Нож — инструмент или оружие в виде острой пластины.
 Нож — специальная режущая накладка, прикрепляемая на рабочее оборудование землеройных машин (отвал бульдозера, грейдера и так далее) и режущая часть производственного орудия.
 «Нож» — модульный комплекс динамической защиты третьего поколения для танков украинского производства.
 «Нож» — российский журнал о культуре, науке и обществе.

Топоним 
 Нож — река в Пермском крае России.

Фильм 
 «Нож» — фильм Фонса Радемакерса 1961 года.
 «Нож» — фильм Жика Митрович 1967 года.
 «Нож» — фильм Вальтера Саллеса 1991 года.
 «Нож» — фильм Мирослава Лекича 1999 года.
 «Нож» — фильм Марко Раата 2007 года.

См. также 

 НОЖ (аббревиатура) — Новое общество живописцев.